Der Sparkassen Cup 1996 war ein WTA-Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Leipzig. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 30. September bis 6. Oktober 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Leipzig